Petra Lovas  (* 4. Juli 1980 in Budapest) ist eine ungarische Tischtennisspielerin. Sie nahm an acht Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil und wurde 2007 Europa-Mannschaftsmeister.

Werdegang 
Petra Lovas wurde mit dem Verein Statisztika-Metalloglobus in der Saison 1996/97 ungarischer Mannschaftsmeister. Diesen Titel holte sie nochmals 2006/07 mit Postás Matáv Budapest. 2002 wurde sie zusammen mit Mária Fazekas nationaler Meister im Doppel, ebenso 2013 mit Georgina Póta, 2007, 2010 und 2011 siegte wie im Einzelwettbewerb.

Von 2006 bis 2013 wurde sie für alle acht Weltmeisterschaften nominiert. Hier erreichte sie im Mannschaftswettbewerb 2006 Platz sechs, 2008 Platz fünf und 2010 Platz sieben. Ansonsten kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen. Ihr bisher größter Erfolg war der Gewinn der Europameisterschaft 2007 mit der ungarischen Mannschaft. Europameisterschaft 2008 erreichte sie mit dem Team das Endspiel.

2008 und 2016 qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, wo sie jeweils im Einzel antrat. 2008 verlor sie in der ersten Runde gegen Eva AdorovAi (Slowakei). 2016 gewann sie gegen die Ägypterin Nadeen El-Dawlatly und schied dann in der zweiten Runde gegen Ri Myong-sun (Nordkorea) aus.

Von 2010 bis 2013 spielte Petra Lovas für den deutschen Bundesligaverein ttc berlin eastside und gewann mit dessen Damenmannschaft in der Saison 2011/12 die ETTU Champions League. 2013/14 gewann sie mit SVS Ströck den ETTU Cup.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 ITTF-Datenbank (abgerufen am 23. Dezember 2018)
  (abgerufen am 23. Dezember 2018)

Tischtennisspieler (Ungarn)
Tischtennisspieler (ttc berlin eastside)
Olympiateilnehmer (Ungarn)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Ungar
Geboren 1980
Frau